Генна́дий Моро́зов:
 
 Морозов, Геннадий Георгиевич (1938—2015) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.